Триумфальная арка находится в городе Владивостоке.

Описание 
Находится на ул. Петра Великого. Является памятником памятника, так как в 2003 году был воссоздан благодаря газетам, фотографиям, литературным и историческим источникам лучшими скульпторами, инженерами, художниками  и строителями Дальнего Востока по старому проекту арки, разрушенной в 1930 году. Николаевские триумфальные ворота представляют собой четырёхстороннюю арочную постройку в «русском стиле» московской архитектуры 17 века, увенчанную кокошниками, гербом Российской империи и шатром. Четыре пилона и примыкающие к ним колонны облицованны гранитом. Колонны заканчиваются капителями в виде чаш. Присутствуют много различных украшений: розетки, фризовые пояски, кружевные карнизы и лепнина. 

В углублениях фронтонов изображены гербы города Владивостока, Приморской области, Владивостокской крепости, а также икона Святого Николая Чудотворца - покровителя моряков и рыбаков. 

Своим внешним видом арка напоминает «Красное крыльцо» Московского кремля.

История 
Начальная каменная арка сооружена была на улице Прудовая, для встречи наследника Цесаревича Николая во Владивостоке 11 мая 1891 года, в рамках посещения им Дальнего Востока, открытия строительства Транссиба.

Автор проекта - Николай Васильевич Коновалов, городской архитектор г. Владивостока (1890-1894 годы).

В марте 1891 года - начало строительства. Из-за того, что к приезду цесаревича соорудить арку не удастся, то строительный комитет предложил построить деревянную арку, а после отъезда Николая Александровича завершить строительство в крепких материалах.

В советское время (1930 г.) снесена из-за того, что мешала движению машин. Восстановление арки благословила церковь летом 2001 года. Воссоздали триумфальные ворота в 2003 году по изначальному проекту. Новая арка смещена по отношению к начальной арке.

Открытие 
11 мая 1891 года ко дню приезда наследника российского престола Николая Александровича Романова построили деревянную арку, после чего построили с помощью долговечных материалов.

В 1930 году Триумфальные ворота были снесены.

Арка открыта 16 мая 2003 года.

См. также 
 Триумфальная арка (Благовещенск)
 Московские ворота (Иркутск)
 Амурские ворота (Иркутск)
 Триумфальная арка (Красноярск)
 Триумфальная арка (Хабаровск)

Примечания

Ссылки 
 Виды арки

Владивосток
Здания и сооружения Владивостока
Культура Владивостока